Высо́цкая — женская форма фамилии . Известные носительницы:

 Высоцкая, Анна Григорьевна (1923/1924 — 1943) — военный лётчик, младший лейтенант.
 Высоцкая, Евгения Петровна (род. 1975) — украинская шоссейная велогонщица.
 Высоцкая, Зинаида Григорьевна (род. 1929) — советский и российский библиограф и библиографовед.
 Высоцкая, Изольда Константиновна (1937—2018) — советская и российская актриса.
 Высоцкая, Ирэна Алексеевна (род. 1953) — русский детский писатель и журналист.
 Высоцкая, Лидия (1916—2006) — польская актриса, певица.
 Яременко (Высоцкая), Людмила Леоновна (род. 1930) — советская баскетболистка, украинский тренер.
 Высоцкая, Марианна Сергеевна — российский органист и музыковед.
 Высоцкая, Надежда Фёдоровна (род. 1943) — белорусский искусствовед и педагог.
 Высоцкая, Наталия Александровна (род. 1950) — советский и украинский литературовед английской и американской литературы, филолог, преподаватель.
 Высоцкая, Наталья Аркадьевна (1944—2018) — советская и российская театральная актриса.
 Высоцкая, Ольга Сергеевна (1906—2000) — диктор Всесоюзного радио.
 Высоцкая, Татьяна Викторовна (род. 1985) — российская фотомодель, актриса, телеведущая и танцовщица.
 Высоцкая, Юлия Александровна (род. 1973) — российская актриса, телеведущая.Высоцкая — название населённых пунктов в России:

 Высоцкая — деревня в Ишимском районе Тюменской области.
 Высоцкая — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

 См. также